Ходош () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Брестовец.
 Ходош () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Дарова.
 Ходош () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Селард.